Диэтилсульфид -- сераорганическое соединение с химической формулой  . Это бесцветная жидкость с неприятным запахом.  Хотя это часто встречающийся тиоэфир, оно редко применяется.

Получение 
Диэтилсульфид является побочным продуктом этантиола, получаемого при реакции этилена с сероводородом на катализаторе из окиси алюминия.  Доля диэтилсульфида контролируется при помощи изменения соотношения двух компонент реагирующей смеси.

В природе 
Было установлено, что диэтилсульфид является основной причиной неприятного запаха плодов дуриана и входит в состав летучих веществ, выделяющихся из картофеля.

Реакции 
Будучи основанием Льюиса, диэтилсульфид является мягким лигандом.  Типичным примером комплекса является цис-PtCl2(SEt2)2.

Примечания 

Органические сульфиды